Северный ветер может означать:

Искусство 
 «Северный ветер» — картина Фредерика Мак-Каббина (1888).
 «Северный ветер» — картина Джона Уильяма Уотерхауса (1903).
 «Северный ветер» — художественный фильм Ренаты Литвиновой (2021).

Прочее 
 «Северный ветер» (Nordwind Airlines) — российская авиакомпания.
 «Северный ветер» — старое название (1942—1946) ледокола «Капитан Белоусов».